Jendrassik Jenő (1824–1891) orvos, fiziológus, biofizikus, az MTA tagja
 Jendrassik Jenő (1860–1919) festő